Oakdale (Califórnia)
Oakdale (Illinois)
Oakdale (Luisiana)
Oakdale (Minnesota)
Oakdale (Nebraska)
Oakdale (Pensilvânia)
Oakdale (Tennessee)
Oakdale (Wisconsin)
East Oakdale
Woodlawn-Oakdale

Desambiguações de topônimos